Boulevard Joffre (Nancy)
 Boulevard Joffre (Reims)